Listagem de cidades de Rondônia por taxa de urbanização em 2010.

Referências 
 IBGE

Urbanizacao